Арыг-Бажы ()

 Арыг-Бажы — село в Улуг-Хемского кожууне Республики Тыва, административный центр и единственный населённый пункт одноимённого сумона.
 Арыг-Бажы — административно-территориальная единица (сумон) в Улуг-Хемского кожууне Республики Тыва.
 Арыг-Бажы — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относятся к селу Солчур, Овюрский кожуун.
 Арыг-Бажы — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относятся к селу Дус-Даг, Овюрский кожуун.
 Арыг-Бажы — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относятся к селу Бажын-Алаак, Дзун-Хемчикский кожуун.
 Арыг-Бажы — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относятся к селу Бурен-Бай-Хаак, Каа-Хемский кожуун.
 Арыг-Бажы — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относятся к селу Бояровка, Каа-Хемский кожуун.
 Арыг-Бажы, Арыг-Бажинский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование (сельское поселение) в Тандинском кожууне